Tjäretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjäretjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 
Tjäretjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (9,02 ha)
Tjäretjärnen, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,

Se även
Tjärsjön, sjö i Gävle kommun, 
Tervajärvi
Tervasjärvi
Tjärdalstjärn
Tjäredalstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn